Dalla Città di Winchester derivarono nei secoli svariati altri nomi.

Geografia 
 Canada
 Winchester – municipalità rurale del Manitoba 
 Winchester – città dell'Ontario
 Regno Unito
 Winchester – centro storico della Città di Winchester, capoluogo dell'Hampshire, origine di tutti gli altri nomi
 Stati Uniti d'America
 Winchester – città della contea di Drew, Arkansas
 Winchester – census-designated place della contea di Riverside, California 
 Winchester – città della contea di Litchfield, Connecticut 
 Winchester – città della contea di Lewis, Idaho 
 Winchester – capoluogo della contea di Scott, Illinois 
 Winchester – capoluogo della contea di Randolph, Indiana 
 Winchester – città della contea di Jefferson, Kansas 
 Winchester – capoluogo della contea di Clark, Kentucky 
 Winchester – comune della contea di Middlesex, Massachusetts 
 Winchester – città della contea di St. Louis, Missouri 
 Winchester – census-designated place della contea di Clark, Nevada 
 Winchester – comune della contea di Cheshire, New Hampshire 
 Winchester – villaggio della contea di Adams, Ohio 
 Winchester – città della contea di Okmulgee, Oklahoma 
 Winchester – capoluogo della contea di Franklin, Tennessee 
 Winchester – città indipendente della Virginia 
 Winchester – città di Washington 
 Winchester – città della contea di Vilas, Wisconsin 
 Winchester – città della contea di Winnebago, Wisconsin 
 Winchester – census-designated place della contea di Washakie, Wyoming

Personaggi immaginari 
 Commissario Winchester – personaggio della serie televisiva I Simpson
 Dean Winchester – personaggio della serie televisiva Supernatural
 Ralph Winchester – personaggio della serie televisiva I Simpson
 Sam Winchester – personaggio della serie televisiva Supernatural

Persone
Ernie Winchester (1944-2013) – calciatore scozzese
Jacarra Winchester (1992) – lottatrice statunitense
Jesse Winchester (1944-2014) – cantautore e musicista statunitense
Jude Winchester (1993) – calciatore nordirlandese
Kennard Winchester (1966) – ex cestista statunitense
Lem Winchester (1928-1961) – vibrafonista statunitense
Philip Winchester (1981) – attore statunitense
Rundell Winchester (1993) – calciatore trinidadiano
Shahdon Winchester (1992) – calciatore trinidadiano

Altro
 Winchester Repeating Arms Company – fabbrica d'armi statunitense
 Carabina Winchester – vari tipi di fucili
 Marchese di Winchester – titolo nobiliare di pari d'Inghilterra
 Winchester '73 – film del 1950
 747 Winchester – asteroide della fascia principale
 Winchester – termine usato in passato per i dischi rigidi dei computer